Pielești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pielești (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj
 Pielești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș